A Német Szövetségi Tanács (Bundesrat) elnökeinek listája:

Oszlop  Ciklus: Az országok teljes köre; Spalte GJ = Üzleti év

Jegyzetek

Fordítás

Németország politikai élete
Politikusok listái
 
Németországgal kapcsolatos listák